Miejscowości w Australii:
 Harrisville – miasto w stanie Queensland
Miejscowości w USA:
 Harrisville – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Alcona
 Harrisville – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Harrisville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis
 Harrisville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Harrison
 Harrisville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Harrisville – jednostka osadnicza w stanie Rhode Island, w hrabstwie Providence
 Harrisville – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Weber
 Harrisville – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Ritchie
Gminy w USA:
 Harrisville (ang. Harrisville Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Alcona
 Harrisville (ang. Harrisville Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Harrisville (ang. Harrisville Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Medina